Raphel ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Raphel (1673–1740), deutscher lutherischer Geistlicher
 Robin Raphel (* 1947), US-amerikanische Diplomatin

Siehe auch:
 Raphael (Begriffsklärung)